Мыюта () — село в Шебалинском районе Республики Алтай России. Входит в состав Шебалинского сельского населения. Расположено на высоте на 535 км Чуйского тракта по обеим сторонам дороги, на правом берегу реки Сема.

Современное название происходит от вариантов слова в виде: Могута, Мыюта, Мыйту которые в свою очередь этимологизируются от  — змея; можно сравнить с  — змеиный, со змеями.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района